Diederich Daniel Knoop (* 1817 in Bremen; † 1893 in Bremen) war ein Bremer Großkaufmann.

Leben 
Knoop war eines von acht Kindern in einer verarmten Bremer Kaufmannsfamilie. Sein vier Jahre jüngerer Bruder war der Textilkaufmann Ludwig Knoop.

1869 kaufte Knoop in Bremen - Horn-Lehe ein Gelände und ließ das vorhandene alte Landhaus abreißen. Er ließ von 1873 bis 1875 nach Plänen von Johann Georg Poppe das Schloss Kreyenhorst im Neorenaissance-Stil bauen. 1888 ging der Besitz an den Reeder Willy Rickmers.

Literatur 
 Carl Otto Merkel: Gut Rosenthal und seine Besitzer Hauschild Verlag, Bremen 1999, ISBN 3-926598-16-6.

Unternehmer (Bremen)
Deutscher
Geboren 1817
Gestorben 1893
Mann